La Balkan Volleyball Association Cup, conosciuta anche come BVA Cup, è una competizione pallavolistica per squadre di club afferenti alla Balkan Volleyball Association, organizzata annualmente dalla BVA.

Albo d'oro

Palmarès per club

Palmarès per nazioni

Collegamenti esterni